Финал 57-го чемпионата СССР по шахматам проходил 	с 18 октября по 3 ноября 1990 года в Ленинграде. 

Четыре игрока поделили первое место в турнирной таблице. По коэффициенту Бергера чемпионом был признан Александр Белявский.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
57th USSR Championship, Leningrad 1990

Чемпионаты СССР по шахматам
1990 год в шахматах
Спорт в России в 1990 году
1990 год в Санкт-Петербурге
Октябрь 1990 года
Ноябрь 1990 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1990 году